Димово може да се отнася за:
 Димово, град в Северозападна България
 Община Димово, община в Северозападна България
 Димово (село), село в Южна България